Enrique Carlos de Borbón-Parma, conde de Bardi (Parma, 12 de febrero de 1851 - Menton, 14 de abril de 1905) fue un miembro de la Casa de Borbón-Parma, y príncipe de Parma.

Biografía
Era el cuarto hijo del duque Carlos III de Parma (asesinado por las sociedades secretas en 1854) y de la princesa Luisa de Francia, hermana del conde de Chambord. Tenía por hermanos a Margarita de Borbón-Parma (esposa del pretendiente carlista Carlos VII), el duque Roberto de Parma y la gran duquesa Alicia de Toscana.

Habiendo perdido a su padre a los 3 años de edad y a su madre a los 13, fue educado, lo mismo que todos sus hermanos, en el castillo de Frohsdorf, al lado de los condes de Chambord, que hicieron con ellos las veces de padres.

Se casó dos veces, la primera, el 25 de noviembre de 1873, con la princesa María Luisa de Borbón-Dos Sicilias, hermana de Francisco II de Nápoles, y la segunda, el 15 de octubre de 1876, con Adelgunda de Portugal, hija de Miguel de Braganza exrey de Portugal, y hermana de María de las Nieves. Aunque su segunda esposa quedó embarazada en ocho ocasiones, todos terminaron en abortos, algo que provocó un sufrimiento en la pareja.

Tercera guerra carlista

Partidario, al igual que su familia, de la causa legitimista española, sirvió en la caballería carlista del ejército del Norte, llegando hasta comandante. Se distinguió en muchas acciones por su intrepidez, y especialmente en la batalla de Lácar, donde entró en las calles del pueblo cargando sobre las tropas liberales, al lado del marqués de Valde-Espina. Por aquel hecho de armas, Don Carlos le dio la cruz de San Fernando, y el conde de Chambord la de San Luis, única que Enrique V dio en toda su vida.
 
Concluida la tercera guerra carlista, salió de España. El conde de Bardi fue un infatigable cazador y navegante. Poseía una verdadera flotilla de barcos de todas clases, con los cuales lleva a cabo incesantes y peligrosos viajes, en los que obtuvo una gran instrucción.

Según Francisco de Paula Oller, era «de carácter afabilísimo y risueño, y de aspecto agradable y abierto, de conversación muy amena y de ingenio chispeante». También lo describía como muy piadoso y caritativo, como correspondía a un príncipe de la «Real Familia proscrita». Sus últimos años los paso inválido debido a la heridas que recibió en la guerra.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

Casa de Borbón-Parma
Nacidos en Parma
Fallecidos en Provenza-Alpes-Costa Azul
Militares de la Tercera Guerra Carlista leales a Don Carlos
Carlistas de Italia
Caballeros de la Orden de San Luis
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando